Тисемси́льт () — вилайет в северной части Алжира.

Административный центр вилайета — город Тисемсильт.

Географическое положение 
Вилайет Тисемсильт расположен к юго-западу от столицы Алжира в горах Атлас.

Тисемсильт граничит с вилайетами Эш-Шелифф и Айн-Дефла на севере, Медеа на востоке, Тиарет на юге, Гализан на западе.

В округе Тениет-эль-Хад расположен национальный парк «Тениет-Эль-Хад».

Административное деление 
Вилайет разделен на 8 округов и 22 коммун.

Округа 
 Аммари (Ammari)
 Бордж-Бу-Наама (Bordj Bou Naâma)
 Бордж-Эмир-Абделькадер (Bordj Emir Abdelkader)
 Хемисти (Khémisti)
 Ларджем (Lardjem)
 Лажария (Lazharia)
 Тениет-эль-Хад (Théniet El Had)
 Тисемсильт (Tissemsilt)

Примечания 

Вилайеты Алжира